Песан () — коммуна во Франции, департамент Ду
 Песан () — коммуна во Франции, департамент Жер